Dieta de Tolosa (798), segona assemblea general del regne d'Aquitània celebrada a Tolosa el 798
 Dieta de Tolosa (800), assemblea general del regne d'Aquitània ocorreguda a Tolosa de Llenguadoc l'any 800
 Dieta de Tolosa (801), assemblea general del regne d'Aquitània celebrada a Tolosa el 801